Di Carlo ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Di Carlo (1938–2016), italienischer Filmkritiker und Dokumentarfilmer
 Domenico Di Carlo (* 1964), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Horst Di Carlo (* 1934), deutscher Fußballschiedsrichter

Siehe auch: De Carlo